Ademir Signori Borssato (Soledade (RS), 20 de setembro de 1952) é um empresário e político brasileiro, filiado ao Partido Social Democrático (PSD).

Foi o 34º prefeito de Tatuí por dois mandatos consecutivos, 1997-2000 e 2001-2004, quando foi cassado do cargo graças a denúncias do então vice-prefeito Vicentão, que empossou o cargo por 40 dias até o final do mandato em 2004.

Origem

Nascido em Soledade (RS, instalou-se em Tatuí ainda moço, quando ganhava a vida como garçom.

Início na Vida Pública

Estudou somente até o ensino fundamental, mas seguiu carreira como empresário e em seguida abraçou a carreira política.

Vida Política

Foi o vereador mais votado da história de Tatuí em 1992; em seguida, foi candidato a deputado estadual em 1994, ficou suplente.

Em 1996 venceu a disputa para prefeito de Tatuí para o mandato 1997-2000, enfrentando o ex-prefeito Wanderley Bocchi (1988-1992).

Conseguiu a reeleição para o mandato 2001-2004, concorrendo novamente com Wanderley Bocchi e com o também ex-prefeito Véio Quevedo, alcançando mais de 50% dos votos válidos.

Cassação

Em 2004 graças as denúncia do seu vice Vicentão, teve seu mandato cassado. Borssato ainda está respondendo na justiça.

Volta a política

Com o intuito de voltar a cena política, Borssato se filia ao PSD, galgando o título de Vice-Presidente do Diretório Municipal do PSD.

Eleições 2012

Após 8 anos afastado da política, Borssato volta a concorrer ao cargo de prefeito de Tatuí, tendo como vice a diretora de ensino Cida Quevedo. Porém não foi bem sucedido, como sua candidatura ainda não havia sido deferida, seus votos não foram computados, mas pela porcentagem de votos, mesmo deferida, os votos ainda seriam insuficientes para se reeleger como prefeito municipal.

Ligações externas 

 
 
 
 

Prefeitos de Tatuí
Vereadores de Tatuí
Políticos de Tatuí
Naturais de Soledade (Rio Grande do Sul)